{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96601) - || 1998 XD78 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96602) - || 1998 YF9 || 23 december 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96603) - || 1998 YH12 || 20 december 1998 || Ondřejov || A. Kolář, L. Šarounová
|-
| (96604) - || 1998 YG19 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96605) - || 1999 AS10 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96606) - || 1999 AH13 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96607) - || 1999 AT30 || 14 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96608) - || 1999 AO34 || 15 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96609) - || 1999 AQ35 || 9 januari 1999 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| (96610) - || 1999 BZ18 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96611) - || 1999 BJ29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96612) Litipei || 1999 CZ3 || 5 februari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96613) - || 1999 CG5 || 12 februari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (96614) - || 1999 CL16 || 6 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (96615) - || 1999 CZ17 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96616) - || 1999 CG20 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96617) - || 1999 CC32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96618) - || 1999 CL102 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96619) - || 1999 CA115 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96620) - || 1999 CG116 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96621) - || 1999 CV120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96622) - || 1999 DY || 18 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (96623) Leani || 1999 ET4 || 14 maart 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo
|-
| (96624) - || 1999 EZ5 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96625) - || 1999 FY1 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96626) - || 1999 FQ9 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96627) - || 1999 FW26 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96628) - || 1999 FW27 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96629) - || 1999 FA29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96630) - || 1999 FY30 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96631) - || 1999 FP59 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96632) - || 1999 GE1 || 6 april 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (96633) - || 1999 GZ1 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96634) - || 1999 GF2 || 9 april 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96635) - || 1999 GR4 || 10 april 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (96636) - || 1999 GG7 || 6 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96637) - || 1999 GQ7 || 7 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96638) - || 1999 GZ8 || 10 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96639) - || 1999 GJ9 || 11 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96640) - || 1999 GT18 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96641) - || 1999 GG22 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96642) - || 1999 GN25 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96643) - || 1999 GY26 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96644) - || 1999 GX30 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96645) - || 1999 GB35 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96646) - || 1999 GR35 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96647) - || 1999 GX35 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96648) - || 1999 GZ45 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96649) - || 1999 GL59 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96650) - || 1999 GX60 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96651) - || 1999 GT62 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96652) - || 1999 HA || 16 april 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96653) - || 1999 HG9 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96654) - || 1999 JM1 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96655) - || 1999 JD2 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96656) - || 1999 JJ2 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96657) - || 1999 JY5 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96658) - || 1999 JC6 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96659) - || 1999 JO7 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96660) - || 1999 JN9 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96661) - || 1999 JT12 || 14 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96662) - || 1999 JT13 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96663) - || 1999 JZ14 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96664) - || 1999 JG15 || 15 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96665) - || 1999 JL22 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96666) - || 1999 JH23 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96667) - || 1999 JJ23 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96668) - || 1999 JH24 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96669) - || 1999 JS31 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96670) - || 1999 JM32 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96671) - || 1999 JD33 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96672) - || 1999 JG36 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96673) - || 1999 JO37 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96674) - || 1999 JQ37 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96675) - || 1999 JJ40 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96676) - || 1999 JL40 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96677) - || 1999 JR40 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96678) - || 1999 JO41 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96679) - || 1999 JW42 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96680) - || 1999 JG43 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96681) - || 1999 JZ46 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96682) - || 1999 JQ48 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96683) - || 1999 JO49 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96684) - || 1999 JK50 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96685) - || 1999 JQ50 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96686) - || 1999 JP53 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96687) - || 1999 JO64 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96688) - || 1999 JY70 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96689) - || 1999 JW71 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96690) - || 1999 JA73 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96691) - || 1999 JH73 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96692) - || 1999 JJ73 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96693) - || 1999 JO74 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96694) - || 1999 JY74 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96695) - || 1999 JJ76 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96696) - || 1999 JG79 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96697) - || 1999 JM79 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96698) - || 1999 JA80 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96699) - || 1999 JM93 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96700) - || 1999 JP93 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten